Цыбинка:

 Цыбинка — город в Польше, входит в Любушское воеводство, Слубицкий повят.
 Цыбинка — гмина (волость) в Польше, входит в Слубицкий повят, Любушское воеводство.